Това е списък на страните по индекс на човешко развитие включени в годишния доклад за човешко развитие на Програмата на ООН за развитие публикуван на 14 март 2013 г., съставен въз основата на данни от 2012 година. Обхваща 185 държави членки на ООН (от 193 държави), заедно с Хонг Конг и Палестина. Осем държави членки на ООН не са включени в списъка поради липса на данни.

Индексът на човешкото развитие (ИЧР) на ООН е сравнително измерване на продължителността на живота, грамотността, образованието и стандарта на живот за страните от цял свят. Индексът е разработен през 1990 г. от пакистанския икономист Махбуб ул Хак и се използва от 1993 г. в годишния доклад на Програмата на ООН за развитие.

Държавите са подредени в четири категории: много високо (категорията е добавена в доклада за 2007 година), високо, средно и ниско човешко развитие.

Поради новата методика на изчисление, приета през 2010 година, стойностите на ИЧР са по-ниски, отколкото предишни години. Изчислението на жизнения стандарт представлява естествен логаритъм от брутния национален доход (до 2010 година е брутният вътрешен продукт) на глава от населението в съотношение с покупателната възможност.

Страната с най-голямо повишение на индекса спрямо 2009 година е Източен Тимор (от 0.489 на 0.502), с най-голямо понижение в историята е Зимбабве – за 1998 година показателят е 0.514, а за 2010 година е 0.140.

Списък 
  означава нарастване.
  означава без промяна.
  означава намаляване.

Много висок

Висок

Среден

Нисък

По континенти

Азия и Океания

Африка

Европа

Северна и Южна Америка

Без данни

Без данни за страни нечленуващи в ООН

Вижте също 
 Индекс на човешко развитие

Бележки

Източници 
 

ИЧР